

Niemcy 
Duńska nazwa miejscowości:
 Pries

Inne 
 PRIS – serial amerykański

Zobacz też 
 Pries